Betzdorf peut désigner :
 Betzdorf, une commune allemande de Rhénanie-Palatinat ;
 Betzdorf, une commune luxembourgeoise du district de Grevenmacher.